Список включает все атомные электростанции, в состав которых входят энергоблоки с реакторами РБМК — действующими, закончившими работу, а также теми, чьё строительство было остановлено. Список разбит по статусу станций и странам-владельцам, по алфавиту.

РБМК — ядерный реактор, канальный, гетерогенный, уран-графитовый (графито-водный по замедлителю), кипящего типа, на тепловых нейтронах.

Серия этих энергетических реакторов была разработана в СССР и является уникальной, реакторы этого типа не строились ни одной страной кроме Советского Союза. Несмотря на ряд удачных конструкторских решений, РБМК не получил распространения из-за тяжелейшей в истории ядерной энергетики аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, одной из причин которой стали конструктивные недостатки реактора.

Первый энергоблок с реактором типа РБМК был запущен в 1973 году на Ленинградской АЭС.

Создатели реакторов РБМК:
 научный руководитель: Курчатовский институт (Москва)
 разработчик: НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля (Москва).

Географическое расположение объектов

Действующие станции 
В настоящий момент в России эксплуатируется 8 реакторов РБМК на 3-х атомных станциях. Ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок для всех станций поставляет российская компания ТВЭЛ.

Россия

Остановленные станции

Литва

Украина

Остановленные строительства 

После распада СССР в связи с серьёзнейшими экономическими и политическими изменениями в России и других странах строительство многих АЭС было остановлено.

Россия

См. также 
 Атомная энергетика по странам
 Список АЭС с реакторами ВВЭР
 Список АЭС мира

Примечания 

Списки:Энергетика
Атомные электростанции России
Атомные электростанции Украины
Атомные электростанции Литвы